O Campeonato Peruano de Futebol de 1934 foi a 19º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1934 no futebol